X6, X-6 ou X06 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Convair X-6, un avion expérimental américain.

Jeux vidéo 
 Mega Man X6, un jeu vidéo d’action développé par Capcom.

Médecine 
 Exposition à l'inflammation ou la fonte d'autres vêtements et parures (X06), d’après la classification internationale des maladies.

Télécommunications 
 Nokia X6, un smartphone de Nokia.

Transports 
Aéronautique 
 Airbus Helicopters X6, un projet d'hélicoptère lourd développé par Airbus Helicopters.

Automobiles
 BMW X6, une automobile du constructeur allemand BMW ;
 Landwind X6, une automobile du constructeur chinois Landwind ;
 Sehol X6, une automobile du constructeur chinois JAC.

Chemin de fer
 LEB X6, un véhicule de service de la compagnie ferroviaire suisse Lausanne-Échallens-Bercher ;

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres